James Butler kan syfta på bland andra:

* James Butler, 1:e earl av Ormonde (omkring 1305–1338)
 James Butler, 2:e earl av Ormonde (1331–1382)
 James Butler, 3:e earl av Ormonde (1361–1405)
 James Butler, 4:e earl av Ormonde (1392–1452)
 James Butler, 5:e earl av Ormonde (1420–1461)
 James Butler, 9:e earl av Ormonde (före 1515–1546)
 James Butler, 1:e hertig av Ormonde (1610–1688)
 James Butler, 2:e hertig av Ormonde (1665–1745)
 James Butler, 1:e markis av Ormonde (1777–1838)
 James Butler, 3:e markis av Ormonde (1844–1919)
 James Butler, 4:e markis av Ormonde (1849–1943)
 James Butler, 5:e markis av Ormonde (1890–1949)
 James Butler, 6:e markis av Ormonde (1893–1971)
 James Butler, 7:e markis av Ormonde (1899–1997)
 James Butler, militär äventyrare